Сан Андрес Забаче има више значења:

 Општина Сан Андрес Забаче (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Забаче (Сан Андрес Забаче, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику